«Ночь на четвёртом круге» — советский фильм 1981 года режиссёра Игоря Усова.

Сюжет 
Дежурный узловой железнодорожной станции получает сообщение о прохождении вне расписания состава с атомным реактором. Но пропустить его — значит сорвать движение других поездов. Дежурный под свою ответственность принимает решение задержать внеплановый состав. 

И теперь — в течение этой ночи — он будет отстаивать это решение…

В ролях 
 Николай Волков — Евсеев
 Евгений Киндинов — Линьков
 Ольга Агеева — Лидочка
 Валерий Захарьев — Пилипков
 Александр Самойлов — Кабардин
 Павел Кадочников — Гудзь
 Татьяна Иванова — Вера
 Александр Пашутин — Валетов
 Людмила Шагалова — мамаша
 Валерий Кузин — папаша
 Наталья Симонова — дочка
 Кирилл Грачев — Лёня
 Татьяна Бобко — Настя
 Андрей Данилов — Слава
 Виктор Сибилёв — Толя
 Елена Андерегг — диспетчер
 Радий Афанасьев — диспетчер
 Юрий Башков — Богдан Петрович Башков, машинист
 Валентина Пугачёва — энергодиспетчер
 Владимир Самойлов — начальник на рыбалке
 Нина Тер-Осипян — Виолетта Сергеевна, вахтёр
 Любовь Тищенко — железнодорожница с вёдрами

Критика 
Киновед Сергей Кудрявцев оценил фильм на шесть баллов из десяти возможных.

Примечания

Литература 
 Никольская Э. — «Ночь на четвертом круге» (О съемках худож. фильма) // Гудок, 20 июня 1982
 Ночь на четвёртом круге // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 290
 Ночь на четвёртом круге // Советские художественные фильмы: 1980—198. — М.: Нива России, 1995—343 с. — стр. 237

Фильмы СССР 1981 года
Производственные фильмы
Фильмы о железной дороге
Фильмы студии «Ленфильм»